Beata Mariana de Jesús Navarro de Guevara y Moren, religiosa madrilenya, mercedària, del s. XVII, venerada com a beata.
 Santa Mariana de Jesús de Paredes y Flores, religiosa equatoriana, terciària franciscana, del s. XVII, venerada com a santa.